Kellershof ist ein Ortsname:

 Kellershof (Gschwend), Hof auf der Gemarkung Frickenhofen der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kellershof (Steingaden), Weiler der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kellershof (Wackersberg), Einöde der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Kellerhof